Tom and Jerry, Tom & Jerry of Tom en Jerry kan verwijzen naar:

 Tom en Jerry, twee tekenfilmfiguren, een kat (Tom) en een muis (Jerry)
 Tom & Jerry (film) - Amerikaanse film, afgeleid van bovenstaande serie
 Tom & Jerry (achtbaan) - Spaanse achtbaan
 de oorspronkelijke artiestennamen van Simon & Garfunkel